

Cinema 
 Good Times – film del 1967 diretto da William Friedkin con Sonny Bono e Cher
 Good Times – film del 2004 diretto da Alessandro Cassigoli e Dalia Castel

Musica 
 Good Times – singolo dei The Easybeats del 1968
 Good Times – album di Willie Nelson del 1969
 Good Times – album di Kool & the Gang del 1973
 Good Times – album di Elvis Presley del 1974
 Good Times – singolo degli Chic del 1979
 Good Times – singolo dei The Lambrettas del 1981
 Good Times – singolo dei Matt Bianco del 1988
 Good Times – singolo di Edie Brickell del 1994
 Good Times – singolo di Tommy Lee del 2005
 Good Times – singolo dei Roll Deep del 2010
 Good Times – singolo di Ghali del 2020
 Good Times: The Very Best of the Hits & the Remixes – album degli Chic e delle Sister Sledge del 2005

Televisione 
 Good Times – serie televisiva statunitense